Зійнет Салі (, нар. 29 квітня 1975, Кіпр) — британсько-кіпрська співачка, популярна на Кіпрі і в  Туреччині.

Біографія 

Зійнет народилася на Кіпрі 29 квітня 1975 року в сім'ї турків-кіпріотів. Її батько живе у Великій Британії з 1963 року і зустрів її матір, як тільки повернувся у свій рідний Кіпр під час відпустки. У них було троє дітей, з яких Зійнет була єдиною дочкою. Незабаром після того, як вона народилася, її родина емігрувала до Великої Британії в результаті конфлікту на Кіпрі, вона має обидва громадянства: кіпрське і британське. У віці шести років вона повернулася на Кіпр, де закінчила перші, другі та середні класи. У 1994 році переїхала в Стамбул, щоб вивчати музику в Стамбульському технічному університеті та закінчив музичний МСЕ державної консерваторії в 1999 році.

Дискографія

Альбоми

Сингли

Позиції в чартах

Примітки

Посилання 

 Ziynet Sali. Official Website 

Уродженці Нікосії
Музиканти за алфавітом
Кіпріотські співачки
Поп-фолк співаки